Patric Klandt (Frankfurt, 29 de setembro de 1983) é um futebolista profissional alemão que atua como goleiro.

Carreira 
Patric Klandt começou a carreira no Eintracht Frankfurt. 

Goleiros da Alemanha
Futebolistas do Sport-Club Freiburg
Futebolistas do 1. FC Nürnberg